

Azerbajdžan 
 Sarisu (jezero), najveće jezero u Azerbajdžanu
 Sarisu, Bejlagan, selo u Bejlaganskom rajon
 Sarisu, Gejgelj, selo u Gejgeljskom rajon
 Sarisu, Imišli, selo u Imišlinskom rajon

Iran 
 Sari Su, Iran, selo u Centralnom distriktu, Poldaštanski okrug, Zapadni Azerbajdžan

Kazahstan 
 Sarisu (rijeka), rijeka u Kazahstanu
 Sarisu (rajon), rajon u Kazahstanu

Rusija 
 Volga, najduža rijeka u Europi.

Ukrajina 
 Sarisu, Aljma, pritoka rijeke Aljme

Turkmenistan 
 Sumbar, rijeka u Turkmenistanu

Turska 
 Sarısu, Kahta, pokrajina Adıyaman
 Sarısu, Çubuk, pokrajina Ankara
 Sarısu, Kiraz, pokrajina İzmir